Японська футбольна ліга 1982 — 18-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 4-й раз здобула Міцубісі Моторс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Таґуті Міцухіса
 Суґамата Тецуо
 Нісімура Акіхіро
 Като Хісасі
 Цунамі Сатосі
 Маеда Хідекі
 Сова Хіросі
 Одзакі Кадзуо
 Йосіда Хіросі
 Усуі Хіроюкі
 Хасеґава Харухіса

Джерела
RSSSF 

1982 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу